Cercle Català d'Història, associació per a l'estudi de la història de Catalunya amb seu a Barcelona
 CCH Pounder (de l'acrònim de Carol Christine Hilaria), actriu nascuda a Guyana
 Comunitat Catalana al Habbo, comunitat virtual del videojoc de simulació Habbo Hotel a l'àmbit català
 Crampton–Cowley–Hartwick, cúmul de quàsars descobert el 1987
 Crim contra la humanitat, concepte de dret internacional referit a crims especialment greus